Feissons kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Feissons-sur-Salins, kommun, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Feissons-sur-Isère, kommun, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,